Die A Grupa Saison 2009/10 war die 86. Saison der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison startete am 7. August 2009 und endete am 30. Mai 2010. Titelverteidiger war Lewski Sofia.

Teilnehmer

Auf/Abstieg

Aufsteiger 
 PFC Montana
 Beroe Stara Sagora
 FK Sportist Swoge

Absteiger 
 Belasiza Petritsch
 Spartak Warna
 Wichren Sandanski

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Bulgarien 2009/10 A Grupa bei wildstat.com

Einzelnachweise 

2009
Fußballsaison 2009/10